Эми́ль-Анри́-Жозе́ф-Ада́н (; ,  — , ) — бельгийский картограф.

Сын крупного чиновника в Министерстве финансов Бельгии. Воспитывался в военной школе; в 1852—1859 гг. участвовал в работах по топографическому описанию Бельгии. Затем был преподавателем военной школы и в 1875 году, в чине полковника, назначен директором картографического отдела бельгийского Генерального штаба, а в 1878 г. — директором новоучреждённого Военно-картографического института в Брюсселе. Кроме того, Адан был одним из учредителей и затем вице-президентом Бельгийского географического общества, в бюллетенях которого поместил немало статей.

Особенная заслуга его перед международным сообществом исследователей африканского материка заключается в основании приготовительного практического курса для выполнения астрономических измерений и картографических работ.

Примечания

Ссылки 
 Herman Vander Linden. Adan, Émile-Henri-Joseph // Biographie Nationale. — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1956. — T. 29, col. 21-25.

Литература 
 

Географы Бельгии
Географы XIX века